

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Macv“ beginnt.

Macv 



Macva 
 Mačvan, Milan (* 1989), serbischer Basketballspieler
 Macvarish, Jan, britische Soziologin

Macve 
 MacVeagh, Charles (1860–1931), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Diplomat, Botschafter in Japan
 MacVeagh, Franklin (1837–1934), US-amerikanischer Politiker
 MacVeagh, Lincoln (1890–1972), US-amerikanischer Diplomat
 MacVeagh, Wayne (1833–1917), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Macvi 
 MacVicar, Angus (1908–2001), schottischer Autor
 MacVittie, Bruce (1956–2022), US-amerikanischer Schauspieler